Midtstuen (Oslo), een buurt in Oslo
Midtstuen (metrostation), een station van de metro van Oslo